Eric Butorac e Scott Lipsky erano i detentori del titolo, ma Butorac si è ritirato dal tennis e Lipsky ha deciso di partecipare al contemporaneo torneo di Istanbul.

In finale Ryan Harrison e Michael Venus hanno sconfitto David Marrero e Tommy Robredo con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Samuel Groth /  Robert Lindstedt (primo turno)
  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (primo turno)

 Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (primo turno)
 Leander Paes /  André Sá (quarti di finale)

Wildcard 

  Felipe Cunha e Silva /  Frederico Gil (primo turno)

 Gastão Elias /  Frederico Ferreira Silva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Millennium Estoril Open 2017